Reesdorf ist ein Gemeinde- und Ortsteilname:
 Reesdorf (Holstein), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

 Reesdorf (Beelitz), Ortsteil von Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg 
 Reesdorf (Möckern), Ortsteil der Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt